Küchenmuseum steht für:
 Erstes Österreichisches Küchenmuseum im denkmalgeschützten Gebäude Halterhaus, Dorfmuseum/Johann Schodl-Heimatmuseum, Poysbrunnerstraße 9 in Herrnbaumgarten
 WOK – World of Kitchen Museum, 2010 eröffnetes Küchenmuseum in Hannover